

Musica 
Face Down – album dei Serial Joe del 1999
Face Down – singolo dei The Red Jumpsuit Apparatus del 2006, dall'album Don't You Fake It

Televisione 
Face Down – film per la televisione del 1997 diretto da Thom Eberhardt